Il singolare del torneo di tennis Ace Sports Group Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Laura Siegemund che ha battuto in finale Jessica Pegula 6(4)-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
 Laura Siegemund (campionessa)
 Beatrice Capra (secondo turno)
 Lauren Albanese (primo turno)

 Melanie Klaffner (primo turno)
 Julia Yasmin Mayr (primo turno)
 Ana-Clara Duarte (primo turno)
 Alexandra Cadanțu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ace Sports Group Tennis Classic 2011